Tölö kyrka kan syfta på:
Tölö kyrka, Helsingfors
Tölö kyrka, Kungsbacka